Касиопея може да се отнася за:

 Касиопея, съзвездие
 Касиопея, героиня от древногръцката митология.
 Касиопея (род), род растения (Cassiope)